Dhal har flere betydninger.

 Dhal (ret) – En central ret i det indiske køkken
 Ḏāl – Bogstav i det arabiske alfabet.

Personer med navnet 
 Gözde Dal, Tyrkisk volleyballspiller
 Nedim Dal, Tyrkisk basketballspiller
 Oleg Dal, Sovjetisk skuespiller
 Vladimir Dal russisk leksikograffer.